Салвиније () (или плутајућа папрат) је породица од хетероспороус папрати из реда Салвиниалес. Салвиније садрже два рода Азола и Салвиниа, са укупно око 20 познатих врста . Азолла је раније смештена у својој породици, Азоллацеае, али недавна истраживања показују да су Азолла и Салвиниа сестринске генерације са вероватним филогенским односом приказаним на следећем дијаграму.

Референце

Литература 
 Alan R. Smith, Kathleen M. Pryer, Eric Schuettpelz, Petra Korall, Harald Schneider, Paul G. Wolf: A classification for extant ferns. In: Taxon. Band 55, Nr. 3, 2006, , S. 705–731, Abstract, PDF-Datei.
 David John Mabberley: The Plant Book. A portable dictionary of the higher plants. Cambridge University Press, Cambridge u. a. 1987, ISBN 0-521-34060-8.

Салвиниалес
Родови папрати